Viktor Goziridse ist der Name folgender Personen:

 Wiktor Goziridse (1910–1995), georgischer Bauingenieur

Viktor Goziridse steht für:

 Wiktor Goziridse, den früheren Namen der Station Delissi der Metro Tbilissi